Goldgraben ist ein Gewässername:

 Goldgraben (Erlauf), linke Bachtalmulde zur Erlauf nach dem Gasthaus Schindelhütte im Gebiet von Markt Gaming, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Goldgraben (Ohm), linker Zufluss der Ohm in Nieder-Ohmen, Gemeinde Mücke, Vogelsbergkreis, Hessen
 Goldgraben (Rhein), linker Zufluss des Oberrheins bei Oppenheim,  Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Goldgraben (Sangenbach), Abfluss des Reichenbacher Brunnens und rechter Zufluss des Sangenbachs (zum Altenbach, zum Main) beim Stadtteil Gailbach, kreisfreies Aschaffenburg, Bayern

Siehe auch:
 Goldbach